Giamaica  – nazione sul Mar dei Caraibi
Giamaica (Jamaica Run), film diretto da Lewis R. Foster (1953)
Giamaica, film diretto da Luigi Faccini (1998)

Pagine correlate 
Jamaica (disambigua)